Nieul peut faire référence à plusieurs communes françaises

Nieul,  en Haute-Vienne
 a donné son nom au canton de Nieul
Nieul-sur-l'Autise, en Vendée  (avant 1840, Nieul-Denant) 
Nieul-le-Dolent, en Vendée
Nieul-sur-Mer, en Charente-Maritime
Nieul-lès-Saintes, en Charente-Maritime 
 a donné son nom au château de Nieul
Nieul-le-Virouil, en Charente-Maritime

Voir aussi
Nieulle-sur-Seudre (entre 1899 et 1902 Nieulle-et-Saint-Sornin)
Nieuil (homonymie)

Homonymie de toponyme